Liebmannsberg ist der Ortsname von

 Liebmannsberg (Grattersdorf), Ortsteil der Gemeinde Grattersdorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Liebmannsberg (Miltach), Ortsteil der Gemeinde Miltach, Landkreis Cham, Bayern